CHDH () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 594 амінокислот, а молекулярна маса — 65 358.

Кодований геном білок за функцією належить до оксидоредуктаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як ацетилювання. 
Білок має сайт для зв'язування з ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мембрані, мітохондрії, внутрішній мембрані мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки